Chicoyneau ou Chimoineau peut provenir de chic : petit ou était un surnom pour un chicaneur.

Patronyme
 François Chicoyneau (1702-1740), médecin et botaniste français.
 François Chicoyneau (1672-1752), médecin français.
 Jean Chicoyneau de Lavalette (1921-1996), général de brigade français.
 Jean Joseph François Chicoyneau de Lavalette (1720-1776), fermier général.
 Joseph Octave Chicoyneau de Lavalette (1834-1920), général de division français.
 François Chicoyneau de Lavalette (1879-1914), sous-officier d'infanterie et militant d'Action française.